El sector poniente de Santiago se puede referir a las siguientes subdivisiones de Santiago de Chile:

 El Sector norponiente de Santiago; generalmente consideradas las comunas de Cerro Navia, Lo Prado, Pudahuel, Quinta Normal y Renca.
 El Sector surponiente de Santiago; generalmente consideradas las comunas de Maipú, Cerrillos, Estación Central, y Padre Hurtado.